Вели́кая Глу́ша () — село на Украине, находится в Любешовском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723182601. Население по переписи 2001 года составляет 1877 человек. Почтовый индекс — 44221. Телефонный код — 3362. Занимает площадь 4,975 км².

Адрес местного совета 
44221, Волынская область, Любешовский р-н, с.Великая Глуша, ул.Шевченко, 19

Ссылки 
 Великая Глуша на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Любешовского района